Spruchkammer steht für:

 eine gerichtsähnliche Institution, die nach dem Zweiten Weltkrieg zur Entnazifizierung in Deutschland eingesetzt war, siehe Spruchkammerverfahren
 Spruchkammer (Sport), Schiedskommission bei Sportverbänden und -vereinen zur Klärung von Problemen im Spielbetrieb
 Spruchkammer (Kirche), ein Verfahrensgremium in den Gliedkirchen der Evangelischen Kirche, das nach der Lehrbeanstandungsordnung gebildet wird 

Siehe auch:
 Spruchkörper, organisatorischer Teil eines Gerichts